Schenker League - rozgrywki ligowe w piłce siatkowej o mistrzostwo krajów bałtyckich. Powstały one w 2005 roku na wzór Baltic Basketball League. Uczestniczą w nich kluby z Estonii, Litwy i Łotwy. 

Od sezonu 2009/2010 w Schenker League uczestniczy dziewięć klubów (sześć z Estonii i trzy z Łotwy).

Tytularnym sponsorem ligi w latach 2005-2015 było przedsiębiorstwo DB Schenker.

Medaliści

Miejsce klubów w poszczególnych sezonach

Linki zewnętrzne 
 
 
 

!
Kraje bałtyckie